Ара́льский район — административная единица в СССР и Казахстане.
 Аральский район — район Кызылординской области Казахстана.
 Аральский район — название Восейского района Таджикской ССР в 1957—1961 годах.